

Codici 
 OZ – codice vettore IATA di Asiana Airlines e Ozark Airlines

Editoria 
 OZ – rivista australiana, attiva dal 1963 al 1969

Geografia 
 Oz – comune del dipartimento dell'Isère (Francia)
 Oz – nomignolo di uso comune nei paesi di lingua inglese per l'Australia

Informatica 
 Oz – linguaggio di programmazione

Letteratura 
 Paese di Oz – luogo fantastico inventato da L. Frank Baum ed usato per varie opere narrative
 Il meraviglioso mago di Oz – romanzo scritto da Lyman Frank Baum 
 Libri di Oz – serie di libri scritti da L. Frank Baum e da altri autori
 Oz – serie di fumetti scritti da Christopher Golden e dedicati alle avventure di Daniel Osbourne, uno dei protagonisti della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri

Persone 
 Amos Oz – scrittore israeliano
 Frank Oz – regista e attore britannico

Televisione 
 Oz – serie televisiva statunitense 
 Daniel "Oz" Osbourne – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri

Altro 
 Oz –album di Missy Higgins del 2014
 oz – simbolo dell'oncia
 OZ Racing – azienda italiana che produce cerchi in lega per automobili
 Odr o Oz – personaggio del manga e anime One Piece
 Oz Vessalius – protagonista del manga e anime Pandora Hearts